BiH:
 Loznica (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratunac
 Loznica (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Crna Gora:
 Loznica (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje

Srbija:
 Loznica,  gradić i općina na zapadu Srbije
 Loznica (Čačak, Srbija), naselje u općini Čačak